est un jeu vidéo shoot 'em up vertical multi-plateforme sorti en 1986 ;
  est un jeu vidéo sorti en 1995 sur PlayStation ;
 Warhawk est un jeu vidéo multijoueur de combat aérien, sorti en 2007 ;
  est un personnage de la série animée Batman, la relève ;
 le Curtiss P-40 Warhawk est un avion de chasse américain de la Seconde Guerre mondiale.